Дюдяев — фамилия; имеет женскую форму Дюдяева.
 Дюдяев, Геннадий Тимофеевич (1947—2009) — российский государственный деятель, председатель Кемеровского облсовета, депутат Государственной Думы Российской Федерации.
 Дюдяев, Николай Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дюдяев, Сергей Васильевич (1962) — советский борец классического стиля.